Le Championnat NCAA de basket-ball 1988 est la  du championnat universitaire américain de basket-ball. 64 équipes s'y sont affrontées en matchs à élimination directe à partir du  jusqu'au Final Four qui s'est tenu à la  de Kansas City. Lors de la finale du  les Jayhawks du Kansas ont battu les Sooners de l'Oklahoma 83 à 79.

Organisation du tournoi

Villes hôtes

Équipes qualifiées

Compétition

Est

Midwest

Sud-est

Ouest

Final Four

Notes et références 

1988
Basket-ball en 1988
Sport aux États-Unis en 1988